In Europa fanden im Jahr 2014 die folgenden Europameisterschaften statt:

 American-Football-Europameisterschaft 2014 in Österreich
 Badminton-Europameisterschaft 2014 in Kasan (Russland)
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2014 in Basel (Schweiz)
 Baseball-Europameisterschaft 2014 in Deutschland und Tschechien
 Biathlon-Europameisterschaften 2014 in Nové Město na Moravě (Tschechien)
 Bob-Europameisterschaft 2014 in Königssee (Deutschland)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2014 in Budapest (Ungarn)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2014 in Hamar (Norwegen)
 Fechteuropameisterschaften 2014 in Straßburg (Frankreich)
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2014 in Malta
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2014 in England
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2014 in Ungarn
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2014 in Norwegen
 Futsal-Europameisterschaft 2014 in Antwerpen (Belgien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2014 in Tel Aviv-Jaffa (Israel)
 Hallen-Buckelpisten Europameisterschaft 2014 in Manchester (England)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2014 in Prag (Tschechische Republik)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2014 in Wien (Österreich)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2014 in Dänemark
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2014 in Ungarn und Kroatien
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2014 in Geisingen (Deutschland)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2014 in Wien (Österreich)
 Karate-Europameisterschaft 2014 in Tampere (Finnland)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 in der Schweiz
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2014 in Umhausen (Österreich)
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2014 in Palmela (Portugal)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2014 in Girne (Zypern)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2014 in Sigulda (Lettland)
 Ringer-Europameisterschaften 2014 in Vantaa (Finnland)
 Ruder-Europameisterschaften 2014 in Belgrad (Serbien)
 Schach-Europameisterschaft 2014
 Schwimmeuropameisterschaften 2014 in Berlin (Deutschland)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2014 in Dresden (Deutschland)
 Skeleton-Europameisterschaft 2014 in Königssee (Deutschland)
 Ski-Orientierungslauf-Europameisterschaften 2014 in Tjumen (Russland)
 Snooker-Europameisterschaft 2014 in Sofia (Bulgarien)
 Squash-Europameisterschaft 2014 in Valenciennes (Frankreich)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2014 in Riccione (Italien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2014 in Lissabon (Portugal)
 European Universities Games 2014 in Rotterdam (Niederlande)
 Wasserball-Europameisterschaft 2014 in Budapest (Ungarn)

!Europameisterschaft 2014
2014